Líšná est un toponyme qui peut désigner :

Líšná, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Líšná, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Líšná, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie